Colonia Soto puede referirse a:

Colonia Soto, localidad en el estado de Chihuahua, México;
Colonia Soto, localidad en el estado de Sonora, México.